Хармон има више значења:
 Округ Хармон (Оклахома)
 Хармон (Северна Дакота)
 Хармон (Илиноис)